Patrick Moore kan syfta på bland andra:

* Patrick Moore (1923–2012), engelsk astronom
 Patrick Moore (född 1947), kanadensisk ekolog
 Patrick S. Moore (född 1956), amerikansk epidemiolog och virolog
 Patrick T. Moore (1821–1883), amerikansk general